Видеркер () — фамилия.
  (род. 1970) — швейцарский футболист.
 Видеркер, Густав (1905—1972) — швейцарский футбольный администратор, 2-й президент УЕФА.
 Видеркер, Даниэль (род. 1989) — швейцарский гребец. См. также 
 Видеркер-Вилидж — город, расположенный в округе Франклин.